Unimog U 600 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 407
 Unimog 421